«Рубін в імлі» () — екранізація однойменного детективного роману Філіпа Пулмана.